Qinglong Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinglong Xian (härad i Kina), Guizhou, 
 Qinglong Manzu Zizhixian, härad, Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar